Botevgrad kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Botevgrad, kommun, Oblast Sofija, 
 Botevgrad, Oblast Sofija, Obsjtina Botevgrad, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar